Чемпіонат Ізраїлю з баскетболу 2011—2012 — 58-ий чемпіонат Ізраїлю з баскетболу серед чоловічих команд.

Регулярний сезон

Результати

Матч всіх зірок

Плей-оф

Посилання 
 Офіційний сайт 
 basket.co.il

2012
‎Ізраїль
Ізраїль‎